Middeleeuwen
 Grote Hongersnood van 1315-1317

19e eeuw
 Ierse hongersnood (1845-1850)
 Russische hongersnood (1891)

20e eeuw
 Russische hongersnood (1921-1922)
 Grote Hongersnood (Oekraïne), ca. 1933: zie Holodomor
 Grote Hongersnood (Bengalen), 1943-1944
 Grote Hongersnood (China), 1959-1962 (gerelateerd aan de Grote Sprong Voorwaarts)
 Grote Hongersnood (Biafra), 1967-1970
 Grote Hongersnood (Ethiopië), 1984-1985
 Grote Hongersnood (Sahel), 1984-1985

Zie ook
Hongersnood